Il doppio dell'Open Gaz de France 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Cara Black e Liezel Huber erano le detentrici del titolo, ma hanno perso nel 1º turno contro Julie Ditty e Juliana Fedak.

Alyona e Kateryna Bondarenko hanno vinto in finale 6–1, 6–4 contro Eva Hrdinová e Vladimíra Uhlířová.

Teste di serie

  Cara Black  &  Liezel Huber (primo turno)
  Květa Peschke  &  Katarina Srebotnik (semifinali)

   Al'ona Bondarenko  &  Kateryna Bondarenko  (campionesse)
  Janette Husárová  &  Anabel Medina Garrigues (quarti)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni

Open Gaz de France 2008